Antonella Del Core – ex pallavolista italiana
 Heinrich Del Core – cabarettista tedesco
 Roberta Del Core – ex canottiera italiana
 Umberto Del Core – ex calciatore italiano

Pagine correlate
Core